Godfryd I Szara Opończa (ok. 935-987) – hrabia Andegawenii 958-987
 Godfryd I Bretoński (980-1008) – książę Bretanii 992-1008
 Gotfryd I Villehardouin (zm. 1226?) – książę Achai 1209-1226